Plaats in Indonesië
 Sungai Buluh (Jebus), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat in de provincie Banka-Billiton
 Sungai Buluh (Muara Bulian), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang Hari in de provincie Jambi
 Sungai Buluh (Bunut), een plaats in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau
 Sungai Buluh (Singingi Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Sungai Buluh (Batang Anai), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Pariaman in de provincie West-Sumatra